Какун (Како) — замок, расположеный на холме в 15 км от Нетании и в 3 км от парка «Утопия» и .

Первое упоминание замкa относится к 1123 г; oн был основан как защитное укрепление по дороге из Кейсарии в Шхем.

После падения Арсура и Кейсарии Какун стал столицей побережья. Крепость, охранявшаяся рыцарями-тамплиерами, просуществовала до 1260 года, а затем была захвачена султаном Байбарсом. Принц Эдуард, будущий король Англии, пытался отвоевать замок в 1271 году, но не преуспел.

Позже крепость стала одной из главных почтовых станций мамелюков.

Впоследствии здесь произошел один из боев Наполеоновской армии с турками, в котором Наполеон победил.

В настоящее время замок находится в полуразрушенном состоянии и законсервирован. Он представляет интерес как объект культурного и исторического значения.

Ссылки 
 gonatanya Замок Какун: средневековый памятник Нетании
 lookatisraelКАКУН… ПРОСТИТЕ МОЙ ФРАНЦУЗСКИЙ

Примечания 

История Израиля
Тамплиеры
Крепости Израиля
Замки крестоносцев в Палестине